Шиллингс — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шиллингс, Бенуа () — бельгийский инженер-программист.
 Шиллингс, Карл Георг (; (1865—1921) — изв. немецкий фотограф.
 Шиллингс, Макс фон (1868—1933) — германский композитор, дирижёр, театральный режиссёр и педагог.
 Шиллингс, Руди (; 1925—2003) — немецкий художник-стеклодув и художник-иллюстратор.

См. также